Буряковка () — село, Велико-Бурлукский поселковый совет, Великобурлукский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321455102. Население по переписи 2001 года составляет 265 (130 мужчин и 135 женщин) человек.

Географическое положение 
Село Буряковка находится на правом берегу реки Великий Бурлук, выше по течению примыкает село Михайловка, ниже — пгт Великий Бурлук и посёлок Горяное, на противоположном берегу посёлок Замост.

Рядом с селом находится железнодорожная станция Гнилица.

В 1997 году к селу присоединили посёлок Гнилица .

История 
 1750 — дата основания.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района